Гори:
Ґорґани — гірський масив в Українських Карпатах (Івано-Франківська область, Закарпатська область).
Природоохоронні території:
Ґорґани — природний заповідник в Івано-Франківській області.
Горгани і Тавпіширка — ботанічний заказник у Закарпатській області.

Див. також 
 Ґорґан